Ямена () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1130 жителей (по переписи населения 1991 года — 1399 жителей).

Демография 
В селе Ямена, по переписи 2002 года проживали 920 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,2 лет (39,6 года у мужчин и 44,6 года у женщин). В селе есть 434 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,60.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины